

Titres

 Fantasio (1833), pièce de théâtre française d'Alfred de Musset ;
 Fantasio (1872), opéra-comique français de Jacques Offenbach ;

 Fantasio (1906-1937), revue satirique illustrée française.

Personnage de fiction

 Fantasio (1942-), personnage de bande dessinée belge créé par Jean Doisy.